FMA est un sigle pouvant désigner :
 Français musulman d'Algérie, selon la terminologie utilisée entre 1947 et 1962 ;
 Festival du monde arabe de Montréal ;
 FloAt's Mobile Agent, logiciel pour téléphone mobile ;
 Formation de maintien des acquis, recyclage annuel permettant de maintenir les acquis assimilés en formation par un travailleur ;
 Fullmetal Alchemist, manga d'Hiromu Arakawa ;
 Fabrica Militar de Aviones, un constructeur aéronautique argentin ;
 Fused Multiply-Add, une opération mathématique sur ordinateur ;
 fermé par manque d'air, pour une vanne automatique ;
 fond mouvant alternatif, un système de transfert dans le domaine des transports ;
 déchets de faible et moyenne activité, une catégorie de déchets nucléaire ;
 Féminisme, Marxisme, Action, groupe féministe non mixte des années 1970.